Alfonso Rafael Leyva Pérez, (Tijuana, Baja California; 14 de junio de 1986) es un activista social, empresario, político y licenciado en Derecho; destacado en su representación por la lucha agraria en el estado de Baja California. Actualmente se desempeña como Titular de la Sindicatura Procuradora del XXIV Ayuntamiento de Tijuana.

Legado familiar 
Su hermano Alonso Edgardo Leyva Pérez, abogado, empresario y político, ex diputado local de Morena; su madre es la licenciada en Turismo por la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), Rosa de Guadalupe Pérez Torres; su padre el maestro normalista y político Edgardo Leyva Mortera, quien fue Director Jurídico del Ayuntamiento de Tijuana; Director del Instituto de la Juventud (INJUVE); Director de la Escuela Preparatoria del Colegio Héroes de Chapultepec; maestro fundador de la Facultad de Derecho de la UABC; catedrático del Instituto Cuautlatóhuac; profesor de la Escuela de Trabajo Social; asesor del Senado de la República y del Congreso del Estado de Baja California; escritor y poeta ganador del concurso nacional de los Juegos Florales; comentarista y analista político de radio y televisión.

Es sobrino del ex gobernador Xicoténcatl Leyva Mortera, quien falleciera en el año 2021; un reconocido político en Tijuana, de una gran cultura, excelente oratoria y vocación de servicio que ocupó cargos como la presidencia municipal y la gubernatura de Baja California, bautizado como el Gobernador Nacionalista por los columnistas políticos que destacan su Programa Estatal de Fraccionamientos Populares mediante el cual entregó lotes y servicios públicos a miles de familias de Baja California; la creación del Parque Morelos, el más grande pulmón de la ciudad de Tijuana; y la solución integral del problema del agua y drenaje en la Zona Costa integrada por las ciudades Tijuana, Tecate, Rosarito y Ensenada, entre otras obras de gran magnitud en su administración. 

Su abuelo, el político mexicano, Xicoténcatl Leyva Alemán; sus bisabuelos José María Leyva Montes de Oca, médico y militar, y Ana María Alemán González, tía abuela del expresidente de México, Miguel Alemán Valdez.

Trayectoria Política 
Desde los 18 años manifestó su interés por la actividad política; su más grande inspiración ha sido la lucha por la tierra, el nacionalismo y las causas sociales.

En el año 2013 participó en la consolidación del proyecto político hoy conocido como Morena.

Invitado por el Ingeniero Jaime Bonilla Valdez, participó como Coordinador Operativo de campaña en el surgimiento del Movimiento de Regeneración Nacional en ocho estados del noroeste de México, cristalizando la primera circunscripción de Morena.

Posteriormente, en el año 2018, con una segunda invitación por parte del Ingeniero Jaime Bonilla, se integró como coordinador estatal para la promoción del voto por la Senaduría de la República, logrando el éxito esperado a favor de la democracia.

Su compromiso por esta entidad federativo lo llevó en ese mismo año a asumir la Delegación Federal en Baja California de PROSPERA, programa de Inclusión Social hoy conocido como Becas para el Bienestar Benito Juárez.

Su paso al frente de este importante programa, fortaleció su compromiso para hacer llegar a cada rincón de la entidad, los apoyos del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y con ello consolidar la Cuarta Transformación en Baja California.

En el año 2019, su determinación y compromiso por el cambio verdadero en nuestro país, lo llevaron a participar como coordinador de campaña por la Gubernatura en Baja California, del Ingeniero Jaime Bonilla Valdez, invitación que le permitió conocer de primera mano las necesidades y el sentir de los bajacalifornianos, consolidando el primer gobierno izquierdista en nuestra entidad.

Lucha Agraria 
Su amor por la patria y el sentido de justicia han sido parte fundamental en su crecimiento y defensa de la tierra en Baja California. Es así que en el año 2017, encabezó la defensa de todas aquellas familias dedicadas a trabajar la tierra, al consolidarse como delegado en esta entidad, de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA).

Aportación en salud 
La llegada de la Pandemia Mundial COVID-19, compaginada con su determinación e innovación en proyectos trascendentales para esta era digital, jugaron un papel decisivo en la creación de la empresa Medy Technologies, la cual a través de una aplicación móvil, proporciona atención médica especializada.

La empresa contribuye en el acceso a la salud para todos los ciudadanos, en ocho estados del país, como una importante aportación en materia de salud.

Sindicatura Procuradora 
Actualmente, Rafael Leyva Pérez, es titular de la Sindicatura Procuradora del XXIV Ayuntamiento de Tijuana, siendo el síndico más joven en la historia de la ciudad.

Justo es resaltar su disposición para que militantes de Morena ocupen puestos de mando en la Sindicatura cubriendo los requisitos, además de lograr que la mitad de la plantilla laboral sean mujeres, aparte de abrir espacios a la diversidad. 

Como parte de su crecimiento en la función pública, en el año 2021 fue invitado para formar parte de la elección local.

Rafael Leyva está convencido de que a través del órgano interno de control, se debe dar respuesta eficaz a todas las demandas de los tijuanenses que han tenido que enfrentar a funcionarios municipales que laboran por debajo del nivel que exigen los ciudadanos.

Ejes Centrales 
Su objetivo es desarrollar una Sindicatura Humana, que atienda a todos los ciudadanos en apego a los principios de Transparencia, Honestidad y con Justicia Administrativa.

Durante los primeros seis meses de su gestión, se han instituido 500 Comisarios Sociales Honorarios, hombres y mujeres comprometidos con el bienestar de Tijuana, que apoyarán en la supervisión para la correcta aplicación de los recursos públicos.

Además, en coordinación con organismo y asociaciones de empresarios, se creó el programa Sindicatura Turística, al servicio de los visitantes internacionales y nacionales que asisten a los centros turísticos de la localidad.

La Sindicatura Procuradora del Ayuntamiento de Tijuana bajo su cargo, es el órgano de control en que confían los tijuanenses para el combate a la corrupción, freno a los abusos policiacos y la observancia del Código de Ética para el mejor desempeño de los servidores públicos en respuesta a las demandas ciudadanas, respetando el debido proceso, la secrecía en las investigaciones y la certeza jurídica.

Referencias 

 https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Sindicatura-Procuradora-anuncia-lanzamiento-del-programa-Comisario-Social-Honorario-20230302-0029.html
 http://www.sindicatura.gob.mx/static/pdf/CV.pdf
 https://alfredoalvarez.mx/sindicatura-promueve-armonizacion-de-normas-tecnicas/
 https://afntijuana.info/informacion_general/134799_los_unicos_filtros_permitidos_son_los_de_alcoholimetro_sindico
 https://www.tijuanaenlinea.com/seguridad/2023/01/11/sindicatura-inicia-investigacion-a-policias-por-mal-trato-a-detenido/
 https://www.radioformula.com.mx/baja-california/2022/8/16/atendera-sindico-rafael-leyva-quejas-denuncias-de-ciudadanos-727992.html
 http://www.sindicatura.gob.mx/static/pdf/NOTICIAS/SP_COM_054.pdf
 http://www.sindicatura.gob.mx/static/pdf/NOTICIAS/SP_COM_053.pdf
 https://www.youtube.com/watch?v=G3kGIUn1v-8

Hombres 
Política 
Nacidos en 1986 
Miembros del partido Morena
Políticos de Baja California
Nacionalismo
Mexicanos